Гран-при Монако 1986 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 11 мая 1986 года.

Гонка 

|}

 Последний Гран-при для Элио де Анджелиса. Через четыре дня он погиб на тестах на трассе Поль Рикар.

Ссылки 
 
 
 
 www.f1news.ru 

Гран-при Монако